

Persone
Bernd Franke – ex calciatore tedesco
Christopher Franke – musicista e compositore tedesco
Detlef Franke – egittologo tedesco
Elżbieta Franke-Cymerman – ex schermitrice polacca
Eric Franke – bobbista tedesco
Egon Franke – schermidore e maestro di scherma polacco
Gerhard Franke – calciatore tedesco
Herbert W. Franke – scrittore austriaco
Horst Franke – calciatore tedesco
Josef Franke – architetto tedesco
Nikki Franke – schermitrice statunitense
Peter Robert Franke – numismatico tedesco
Stéphane Franke – atleta tedesco
Yannick Franke – cestista olandese
William Birrell Franke – politico statunitense
William Franke Harling – compositore britannico naturalizzato statunitense

Personaggi immaginari
Corinna Franke, o Cora – personaggio della soap opera Tempesta d'amore

Altro
2824 Franke – asteroide della fascia principale
Franke – azienda svizzera di elettrodomestici